jablan, drvo

Naselja:
 Jablan (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog, Hrvatska
 Jablan (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf, BiH
 Jablan (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši, BiH
 Jablan (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč, Slovenija
 Jablan grad, srednjovjekovna utvrda